Der Audi Sport TT Cup 2017 war die dritte Saison des Audi Sport TT Cup. Der erste Lauf fand am 6. Mai 2017 auf dem Hockenheimring statt, das Saisonfinale am 15. Oktober 2017 ebenfalls dort. Insgesamt wurden in dieser Saison 14 Läufe in Deutschland, in den Niederlanden und in Österreich ausgetragen.

Gesamtsieger wurde der Brite Philip Ellis mit 259 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte werden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2017
Tourenwagen-Rennserie